Gerret Willem Christiaan van Dort Kroon (1828-1903), Nederlands burgemeester
 Gerret van Dort Kroon (1856-1920), Nederlands burgemeester

Zie ook
 Van Dort (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam